Askold může znamenat:
 Askold (ostrov) — ostrov Ruska v Japonském moři
 Askold (kníže) — kyjevský kníže
 Askold (křižník) — ruský křižník
 Askold a Dir — švédští varjagové